Ishockey vid olympiska vinterspelen 2002 spelades i Salt Lake City i delstaten Utah i USA. Kanada vann herrturneringen före USA och Ryssland medan damturneringen vanns av Kanada före USA och Sverige. Precis som 1998 var herrturneringen 2002 öppen för NHL-proffs. OS-turneringen i ishockey 2002 var den 19:e för herrar och den andra för damer.

En stor skräll (och stor svensk besvikelse) inträffade i kvartsfinalspelet när Vitryssland slog ut Sverige med 4-3 trots 47-19 i skott till svenskarna. Avgörandet, 4-3-målet, kom med 2:24 kvar av tredje perioden: ett skott av Vladimir Kopat från mittzonen studsade via Tommy Salos plockhandske över honom och in i mål, trots att Salo hoppade för att nå pucken.

Medaljfördelning

Herrar
Turneringen bestod av 14 länder, sex av dessa var direktkvalificerade till gruppspelet medan de övriga åtta fick tävla om de två sista platserna i gruppspelet.

Övriga placeringar:

 4.  Vitryssland
 5.  Sverige 
 6.  Finland
 7.  Tjeckien
 8.  Tyskland 
 9.  Lettland 
 10.  Ukraina
 11.  Schweiz
 12.  Österrike
 13.  Slovakien 
 14.  Frankrike

Kvalspel

Grupp A

Grupp B 

 Vitryssland vidare på inbördes möte (1-0 mot Ukraina)

Gruppspel

Grupp C 

 Tjeckien före Kanada tack vare bättre målskillnad

Grupp D

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Match om tredjeplats

Final

Poängligan

All Star Team
Målvakt: Mike Richter, USA
Backar: Chris Chelios, USA; Brian Leetch, USA
Forwards: John LeClair, USA; Joe Sakic, Kanada; Mats Sundin, Sverige
 MVP: Joe Sakic, Kanada

Sveriges trupp 

Målvakter: Johan Hedberg (Pittsburgh Penguins), Mikael Tellqvist (S:t John's Maple Leafs), Tommy Salo (Edmonton Oilers).
Backar: Kim Johnsson (New York Rangers), Kenny Jönsson (New York Islanders), Nicklas Lidström (Detroit Red Wings), Mattias Norström (Los Angeles Kings), Fredrik Olausson (Detroit Red Wings), Marcus Ragnarsson (San Jose Sharks), Mattias Öhlund (Vancouver Canucks).
Forwards: Daniel Alfredsson (Ottawa Senators), Magnus Arvedson (Ottawa Senators), Per-Johan Axelsson (Boston Bruins), Ulf Dahlén (Washington Capitals), Tomas Holmström (Detroit Red Wings), Mathias Johansson (Färjestads BK), Jörgen Jönsson (Färjestads BK), Michael Nylander (Chicago Blackhawks), Markus Näslund (Vancouver Canucks), Mikael Renberg (Toronto Maple Leafs), Mats Sundin (Toronto Maple Leafs), Niklas Sundström (San Jose Sharks), Henrik Zetterberg (Timrå IK).
Coach: Hardy Nilsson.

Uppmärksammade matcher 
I en kvartsfinal den 20 februari vann Vitryssland över Sverige med 4-3, och slog därmed ut Sverige ur turneringen. Vitryssland gjorde segermålet strax före slutsignalen. Resultatet väckte stor uppmärksamhet i svenska medier, betecknades som ett "fiasko" och ledde till att ishockeylandslaget fick omfattande negativ publicitet. Särskilt målvakten Tommy Salo fick skulden som släppte in den avgörande 4-3-pucken med drygt 2 minuter kvar efter att ett skott från mittzonen som Salo försökt stoppa med plockhandsken studsat över honom och in i mål. Det vitryska laget blev i motsvarande grad hjältar i hemlandet, trots storförluster i semifinal och tredjeprismatchen.

Damer

Åtta lag deltog, de bästa två i varje grupp gick till semifinal.

Gruppspel

Grupp A

Omgång 1

Omgång 2

Omgång 3

Grupp B

Omgång 1

Omgång 2

Omgång 3

Slutspel

Semifinaler
 
19 februari 

Kanada 7-3 Finland 
USA 4-0 Sverige

Bronsmatch

21 februari 
Sverige 2-1 Finland

Final
 
21 februari 
Kanada 3-2 USA

Slutställning 
  Kanada
  USA
  Sverige
  Finland
  Ryssland
  Tyskland
  Kina
  Kazakstan

Referenser

Noter

Externa länkar